Hyperthermie (aandoening)
 Hyperthermie (behandeling)